Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2015 –  8. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 29 kwietnia do 3 maja 2015 roku w Helsingborgu, w Szwecji. Brązowy medal przypadł reprezentacji Czech, która pokonała Szwecję. Złoty medal zdobyła reprezentacja Finlandii, srebrny Szwajcarii.

Kwalifikacje 

Kwalifikacje do MŚ-U19 2015 odbyło się w Madrid, Hiszpania w dniach 3 do 7 września 2014. Wykwalifikowani drużyn awansuje do Dywizji B.

W Azji i Oceanii odbyło się w Sydney, Australia w dniach 10 do 11 września 2014.

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = mecz o 7. miejsce /  utrzymanie w dywizji A
 
Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = mecz o 7. miejsce /  utrzymanie w dywizji A
 
Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Półfinały B

Final B

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Tabela końcowa B

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2015 w unihokeju
2015 w Szwecji
Sport w Helsingborgu
Unihokej w Szwecji